Николета Николич (, 11 января 1992) — сербская футболистка, выступающая на позиции защитника.

Карьеру начала в клубе , позднее выступала за . С 2022 года в команде «Рязань-ВДВ».

Достижения 
Чемпион
  — 2009/2010, 2013/2014
  — 2016/2017
  — 2018/2019
  — 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЖФЛ

Футболистки Сербии
Игроки женской сборной Сербии по футболу
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»